Бурхановский — русская фамилия. Известные носители:

 Бурхановский, Александр Васильевич (1872 — ?) — полковник русской армии.
 
 Бурхановский, Владимир Васильевич — Георгиевский кавалер; лейтенант; 1808. 
 Бурхановский, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; 1810. 
 Бурхановский, Фёдор Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3602, 16 декабря 1821.